David Vallespín Pérez (Barcelona, 1968) és un professor i investigador de Dret de la Universitat de Barcelona i articulista en diversos mitjans de comunicació. El Dr. Vallespín és Catedràtic de Dret Processal i membre de l'Institut de Dret Públic, reconegut com a Observatori de la Universitat de Barcelona, i del Transjus (Institut de Recerca de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona). Ha estat secretari del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, delegat del Rector per la Governança i la Reforma de l'Estatut i Vicerector d'Estructures i Governança, entre 2015 i 2016.

Referències 

Professors de la Universitat de Barcelona
Barcelonins contemporanis
Alumnes barcelonins de la Universitat de Barcelona